Il singolare del torneo di tennis Madrid Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Jordi Arrese 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Martín Jaite (campione)
 Horst Skoff (quarti di finale, ritiro)
 Assente

 Javier Sánchez (semifinali)
 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Tomás Carbonell (quarti di finale)
 Diego Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1989